LDX steht für:
 Levitated Dipole Experiment, Fusionsenergieexperiment mit Hilfe eines Supraleitertorus nach Theorien von Akira Hasegawa
 Lisdexamfetamin, synthetisch hergestellte Prodrug
 Ausbesserungswerk Dessau (DS100-Code), Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn
 Saint-Laurent-du-Maroni Airport (IATA-Code), Flughafen von Saint-Laurent-du-Maroni, Französisch-Guayana
 Sparfell Luftfahrt (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

Abkürzung